Кенез () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кенез, Ека Этелька (род. 1936) — венгерская певица, поэтесса, писательница.
 Кенез, Питер — американский ученый-историк, профессор Калифорнийского университета, специализирующийся на истории России и Восточной Европы.